Кнопка (від  — «ґудзик») — термін, що може мати кілька значень.

 Кнопка — невеликий предмет з вістрям, що слугує для прикріплення листів паперу до твердої поверхні (зазвичай до дерев'яної дошки).
 Кнопка — засіб для швидкого з'єднання частин одягу шляхом защіпання натисканням двох сумісних половинок.
 Кнопка — елемент техніки, деяка поверхня до якої докладають зусиль для виконання певної дії.
 Кнопка — один з елементів інтерфейсу користувача комп'ютерної програми, «натискання» на яку спричиняю певну дію, закладену в програму.